Pokrovskoe-Strešnevo – tenuta
 Pokrovskoe – Oblast' di Orël
 Pokrovskoe – Oblast' di Rostov
 Pokrovskoe – Oblast' di Tjumen'